Сур, Дженнифер (род. 1982) — американская легкоатлетка.

Топонимы 
 Сур — комарка (район) в Испании (провинция Мадрид).
 Сур (Тир) — город в Ливане.
 Сур — район в Южном Ливане.
 Сур — город в Омане.
 Сур — город в Швейцарии.
 Сур — коммуна во Франции (департамент Эр и Луар).
 Сур — упомянутая в Библии пустыня на восточном берегу Красного моря, где оказались израильтяне после исхода из Египта ().

Прочее 
 Сур () — кличка упоминаемого античными авторами  боевого слона Ганнибала.